16-й чемпионат мира по тхэквондо прошел с 24 по 28 сентября 2003 года в Гармиш-Партенкирхене (Германия).

Медалисты

Мужчины

Женщины

Распределение наград

Ссылки 
 Официальный сайт World Taekwondo Federation

Сентябрь 2003 года
Тхэквондо
2003
Чемпионаты мира в Германии
Международные спортивные соревнования в Гармиш-Партенкирхене